2 miejscowości w Estonii:
 Püha – wieś w prowincji Sarema, w gminie Pihtla.
 Püha – wieś w prowincji Harju, w gminie Saue.